Mason Appleton, född 15 januari 1996, är en amerikansk professionell ishockeyforward som spelar för Winnipeg Jets i NHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Seattle Kraken och på lägre nivåer för Manitoba Moose i American Hockey League, Michigan State Spartans (Michigan State University) i National Collegiate Athletic Association (NCAA) och Tri-City Storm i United States Hockey League (USHL).

Appleton draftades i sjätte rundan i 2015 års draft av Winnipeg Jets som 168:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Mason Appleton NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Mason Appleton hockey statistics and profile at hockeydb.com
Mason Appleton – player profile at The Hockey News

Spelare i Winnipeg Jets
Spelare i Manitoba Moose
Alumner från Michigan State University
Ishockeyspelare i Michigan State Spartans
Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
Spelare i Tri-City Storm
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Amerikanska ishockeyspelare
Idrottare från Wisconsin
Personer från Green Bay, Wisconsin
Levande personer
Födda 1996
Män
Spelare valda av Winnipeg Jets i NHL Entry Draft
Spelare i Seattle Kraken
Spelare valda i NHL:s expansionsdraft 2021